Reach steht für:
 Halo: Reach, Ego-Shooter aus der Spieleserie Halo
 Reach (Cambridgeshire), Gemeinde in Cambridgeshire, Vereinigtes Königreich

REACH steht für:
 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), eine EU-Chemikalienverordnung